Koszorú virágfüzér
 Koszorú - egy könyvsorozat neve
 Koszorú - Arany János egyik hetilapjának neve
 Koszoru - a Petőfi Társaság közlönye

 Koszorú, Szépliteraturai Ajándék A Tudományos Gyűjtemény szépirodalmi mellékletének neve 1828–1841 között

Jegyzetek